De Tegelpoort is een nieuwe straat in de Maasboulevard in het binnenstadskwadrant Klein Italië in de Nederlandse plaats Venlo.

Ligging 
Het straatje loopt van de kruising met de Maasstraat/Bastion/Romerstraat in zuidelijke richting tot aan de Prinsessesingel.

Historie 
Van oudsher verwijst de naam van het straatje naar een van de vier hoofdpoorten in de Vestingwerken van Venlo. Vanaf deze poort liep in zuidelijke richting de Weg naar Tegelen, waaraan deze poort haar te danken had. Lange tijd bleef de poort bestaan, totdat een stukje oostelijker de Roermondsepoort werd gebouwd ter vervanging van de inmiddels vervallen oorspronkelijke poort. Ook werden rond dezelfde tijd Bastion Reede, Bastion Le Roy en Enveloppe Reede aangelegd, en het begin van de Weg naar Tegelen werd verlegd naar de Roermondsepoort. Hierna werd een militaire bakkerij bij de Tegelpoort gebouwd, terwijl de omlijstende toren de naam Schillentoren kreeg. 

Na de slechting van de vestingwerken, vanaf 1867, werden op deze plek nieuwe kazernegebouwen (het Groot Blok en het Klein Blok) en een paardenstal gerealiseerd.

Huidige situatie 

Sinds 2010 is in het gebied Klein Italië, waar de Tegelpoort heeft gestaan, een nieuw winkelgebied in gebruik genomen, de Maasboulevard. Hiertoe zijn enkele straten toegevoegd die verwijzen naar de verdwenen straten van weleer. Een van die historische verwijzingen is de nieuwe Tegelpoort, welke nu toegang geeft tot het nieuwe winkelgebied. Aan het straatje zijn, zowel op de begane grond als ondergronds, enkele winkels gevestigd, alsmede een ondergrondse parkeergarage.

Straat in Venlo binnenstad